Коњуша може бити:

 Коњуша (Осечина), насељено место у општини Осечина, Република Србија
 Коњуша (Кнић), насељено место у општини Кнић, Република Србија
 Коњуша (тврђава), тврђава